Kazahaya ist der Name von
 Kazahaya-gun, ein ehemaliger Landkreis der japanischen Präfektur Ehime, historisch ein Bezirk der Provinz Iyo, 1897 dem Onsen-gun (Ehime) zugeschlagen
 Kazahaya (Chiba), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Chiba (eingemeindet nach Shōnan, eingemeindet nach Kashiwa)
 Kazahaya (Schiff, 1943), einem Trossschiff der Kaiserlichen Japanischen Marine.